Andrej Doležal – słowacki polityk i minister transportu 
 Franciszek Doleżal – polski ekonomista, wiceminister przemysłu i handlu 
 Irena Doleżal-Nowicka – polska tłumaczka literatury anglojęzycznej
 Jan Doležal – czeski chemik analityczny
 Jan Doležal – czeski lekkoatleta, wieloboista
 Jan Doležal – czeski leśniczy, dziennikarz i publicysta
 Jan Doležal – czeski psycholog
 Jan Doležal – czeski skoczek narciarski
 Josef Doležal – czechosłowacki lekkoatleta, medalista olimpijski
 Martin Doležal – czeski piłkarz
 Michal Doležal – czeski skoczek narciarski
 Miloš Doležal – czeski poeta, pisarz i publicysta
 Zdeněk Doležal – czeski łyżwiarz figurowy